Girkhausen ist der Name folgender Ortsteile in Nordrhein-Westfalen:

 Girkhausen (Bad Berleburg), Ortsteil von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Girkhausen (Wenden), Ortsteil der Gemeinde Wenden, Kreis Olpe